Paracho kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Paracho de Verduzco, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Paracho (kommun), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar